Chapattimyidae — вимерла родина гризунів з Азії. За даними Fossilworks, він містить дві підродини та шість нерозміщених родів.

 підродина Baluchimyinae Flynn et al. 1986
 Asterattus Flynn and Cheema 1994
 Baluchimys Flynn et al. 1986 
 Lindsaya Flynn et al. 1986
 Lophibaluchia Flynn et al. 1986
 Wakkamys Flynn et al. 1986
 Zindapiria Flynn and Cheema 1994
 підродина Chapattimyinae Averianov 1996
 Khodzhentia Averianov 1996
 Terrarboreus Shevyreva 1971 
 нерозміщені роди
 Basalomys Hartenberger 1982
 Birbalomys Sahni and Khare 1973
 Chapattimys Hussain et al. 1978
 Gumbatomys Hartenberger 1982
 Kazygurtia Nessov 1987 
 Subathumys Gupta and Kumar

Примітки 

Фауна еоцену
Фауна олігоцену
Гризуни
Родини ссавців